Князь Константин Александрович Туманов (1862—1933) — русский военный  деятель, генерал-лейтенант  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
Образование получил в приготовительном пансионе при Николаевском кавалерийском училище. В службу вступил 13.09.1881. В 1883 году после окончания Николаевского кавалерийского училища произведён корнеты и выпущен в Нижегородский 17-й драгунский полк.  В 1887 году произведён в поручики, в 1894 году в штабс-ротмистры, в 1896 году в ротмистры, в 1904 году в подполковники. С 1904 года участник Русско-японской войны в составе 2-го Дагестанского конного полка. За боевые отличие и храбрость в этой компании 23 февраля 1906 года был награждён Золотым оружием «За храбрость».

С 1908 года полковник, командир Литовского 5-го уланского полка. С 1912 года генерал-майор, командир 1-й бригады 9-й кавалерийской дивизии. С 1914 года участник Первой мировой войны в составе своей бригады. С 1916 года командир 1-й Заамурской конной бригады. 5 мая 1917 года  за храбрость был награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени.

С 1917 года генерал-лейтенант, начальник 9-й кавалерийской дивизии. С 30 апреля 1917 года командир 2-го кавалерийского корпуса.

После Октябрьской революции 1917 года эмигрировал во Францию, член Русского общевоинского союза.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (1889)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1904)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905)
 Золотое оружие «За храбрость» (ВП 23.02.1906)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1911; Мечи к ордену — ВП 01.09.1915)
 Орден Святого Станислава 1-й степени  с мечами (ВП 13.01.1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (ВП 28.01.1915)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (ВП 07.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ПАФ 05.05.1917)

Литература 
 ;
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. С. 256, 504. — ISBN 978-5-903473-05-2
 
 Асадов Ю. Армянский генеральский корпус царской Рос¬сии. Историко-биографические очерки (1724-1921). – Москва: Издательство «Перо», 2016. С. 124-125 — ISBN 978-5-906871-34-3
 Меружанян А. Маршалы, генералы и адмиралы армянского происхождения в Санкт-Петербурге. — Санкт-Петербург: третье издание, издательство «Роза ветров», 2014, с.241 — ISBN 978-5-906634-11-5
 Высочайший приказ по военному ведомству // Разведчик №1263, 20.01.1915 г.
 Высочайший приказ по военному ведомству // Разведчик №1269, 03.03.1915 г.
 Высочайший приказ по военному ведомству // Разведчик №1288, 14.07.1915 г.
 Высочайший приказ по военному ведомству // Русский Инвалид №200, 1915 г.
 РГВИА: Ф. 409. Оп. 1. п/с 106-627 (1910 г.)

Ссылки 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены Русского общевоинского союза
Константин